De Verbandsgemeinde Südeifel is een Verbandsgemeinde in de Eifelkreis Bitburg-Prüm in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Tot de Verbandsgemeinde behoren naast de stad Neuerburg ook nog 65 zelfstandige Ortsgemeinden. Het bestuur zetelt in de stad Neuerburg. Ze heeft 19.048 inwoners (stand: 31 december 2015).

Zij ontstond op 1 juli 2014 uit de samenvoeging van de Verbandsgemeinden Irrel en Neuerburg.

Bijbehorende gemeenten 

Tot de Verbandsgemeinde Südeifel behoren:

(inwoneraantallen stand 31 december 2015).

Externe link 
  Verbandsgemeinde Südeifel

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Südeifel